Neubruck heißen:
 Neubruck (Bruckberg), Ortsteil der Gemeinde Bruckberg in Mittelfranken
 Neubruck (Münstertal/Schwarzwald), Ortsteil von Münstertal/Schwarzwald im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Neubruck (Gemeinden Scheibbs, St. Anton), Ort in den Gemeinden Scheibbs und St. Anton an der Jeßnitz, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich